Синья́к () — многозначный термин французского происхождения.

География 
 Синьяк — французская коммуна в департаменте Верхняя Гаронна.

Фамилия 
 Синьяк, Поль (1863—1935) — французский художник-неоимпрессионист, представитель направления пуантилизма.